Това е списък на страните в света, подредени по техния брутен вътрешен продукт (БВП), стойността на всички крайни стоки и услуги, реализирани в икономиката на страната за една година (в доларов еквивалент). Оценките на БВП са получени чрез преизчисляване на базата на паритета на покупателната способност. Последният е мярка колко стоки и услуги могат да се купят на вътрешния пазар. Списъкът е по версията на Международния валутен фонд, цифрите са в милиарди долари.

В таблицата са посочени данни за 190 държави членки на МВФ, а също за Специалния административен район Хонконг (влизащ в състава на Китай) и за Република Китай (Тайван), която не членува в МВФ. От държавите членки на МВФ няма данни за фактически разпадналата се Сомалия; освен това, няма данни и за Сирия, за която МВФ понастоящем не прави оценка за БВП.

Източници

Вижте също 
 Страни по БВП (по номинална стойност)
 Страни по БВП (по номинална стойност) на глава от населението
 Страни по БВП (по паритета на покупателната способност) на глава от населението

Списъци на страни